В фауне Украины насчитывается около 45 000 видов животных, среди которых есть несколько десятков видов, не встречающихся больше нигде, то есть являющихся эндемиками этой страны. Наибольшее количество эндемичных видов на территории Украины обитает в Крыму.

Нижеприведённый список содержит перечень видов и подвидов животных, являющихся эндемиками Украины.

Позвоночные

Членистоногие

Моллюски

Нематоды

Комментарии

Примечания 

Фауна Украины
Эндемики Украины